I kissed a girl (en català Vaig besar una noia ) és una cançó de la cantant nord-americana Katy Perry. La cançó va ser escrita per la mateixa Katy Perry, Dr. Luke, Max Martin i Cathy Dennis; va ser produïda per Dr. Luke i publicada com el primer senzill de l'àlbum del seu debut, One of the boys, el 6 de maig de 2008. Perry diu que la cançó tracta «de la màgica bellesa d'una dona». És una cançó amb influències de teen pop i contemporary.

La cançó va aconseguir assolir els primers llocs en gairebé totes les llistes musicals del món, als Estats Units va ocupar el primer lloc en la llista dels Billboard Hot 100 durant set setmanes consecutives. Va ser un èxit de vendes a tot el món i va arribar als primers llocs a més de 30 països, inclosos Austràlia, àustria, Bèlgica, Europa i el Regne Unit.

La cançó va ser nominada als Premis Grammy a la categoria de ( la millor interpretació vocal pop femenina).

La cançó ha rebut diverses certificacions a diversos països la majoria amb certificacions de doble platí i triple platí. Per la seva part, d'acord amb el sistema d'informació Nielsen Soundscan, «I Kissed a Girl» ha venut més de 4,046 milions de descàrregues digitals als Estats Units. "I Kissed a Girl" és una de les cinc cançons de Perry que ha superat els 4 milions de descàrregues digitals legals, els altres són "Hot N Cold, Califòrnia Gurls, "Firework" i " E.T. ". La cançó és reconeguda com la desena cançó més venuda mundialment el segle 21. Mundialment va vendre 5.7 milions de descàrregues

Al Regne Unit es va utilitzar per anunciar l'arribada de la cinquena temporada de Dones desesperades als anuncis pel Channel 4 d'octubre de 2008, just una setmana abans que comencés.

A més, ha estat seleccionada com a cançó inversionable a Espanya segons la Lliga de les cançons inversionables. d'Euroclub (programa De RÀDIO D'EUROPA FM), en el 2010.

Inspiració i lletra 
Perry va afirmar que I kissed a girl és una cançó que tracta d'apreciar la bellesa de les dones.

La cançó està parcialment inspirada en Scarlett Johansson.

Perry a més va afirmar que la cançó estava inspirada en una persona en particular:

{{Citació|La cançó està inspirada en una amistat que vaig tenir amb una noia quan tenia quinze anys, però no li vaig fer cap petó. Estava totalment obsessionada amb ella. Era bonica, amb pell de porcellana, llavis perfectes, encara hi parlo, però no li he dit que la cançó és sobre ella.}}

A més de Perry, la cançó va ser coescrita per la lletrista i cantant Cathy Dennis, que en el passat havia coescrit dos èxits per a altres cantants. Ells van ser «Can't Get You Out Of My Head» de Kylie Minogue i «Toxic» de Britney Spears.

 Vídeo musical 
El vídeo musical de la cançó va ser llançat el 16 de maig de 2008 en el lloc web personal de Perry i a MySpace. El video va ser dirigit per Kinga Burza i es va rodar al Moulin Rouge, amb escenaris de tipus Vodevil en les escenes de Perry, en les quals apareix amb altres dones ostentosament vestides ballant la cançó. Cap al final del video, ella es desperta al costat d'un acompanyant masculí anomenat Derek (DJ Skeet Skeet). Malgrat el títol de la cançó, no es veu cap petó entre noies. Katy apareix amb la seva amiga en la vida real i discjòquei, Mia Moretti, i el seu home principal, la seva gata Kitty Purry i l'aleshores desconeguda KE$HA en aquest video musical.

El video es va estrenar a la televisió el 12 de juny a Trl on Perry també hi va assistir i va ser entrevistada. El 24 de juny de 2008 es va convertir en núm. 1 de Trl. El video va aconseguir molta difusió en aquest canal de música, així com en Vh1. Va debutar al núm. 20 en Vh1 en el Top Vh1 20 Video Countdown el 28 de juny de 2008. El 30 de juny de 2008, el video es va estrenar en Mtv Llatinoamèrica. El 6 de juliol de 2008, va arribar al Nº4 en Vh1 en el Top Vh1 20 Video Countdown. El vídeo va rebre cinc nominacions per als Mtv Video Music Awards 2008, incloent Millor Vídeo Femení i Millor Nou Artista. El video ha tingut més de 24 milions de visites a YouTube. A causa de la popularitat del video i la cançó a tot el món, hi ha diversos videos a YouTube d'imitacions i paròdies de la cançó, com "I kissed a pig" (vaig besar a un porc), "I kissed a dog" (vaig besar a un gos), "I sucked off a bloke" (vaig mamar d'un oncle) "I kissed a boy" (vaig besar un noi) de Cobra Starship.

 Recepció 
"I kissed a girl" va atreure disparitat de crítiques. Blogcritics Magazine la va qualificar com «un número immediatament enganxós», i About.com, va dir, «alimentat per una pallissa instrumental cortesia del productor Dr. Luke, 'I kissed a girl' és l'avenç perfecte». Tanmateix, la revista Rolling Stone, alhora que li donava al seu àlbum de 2 de les 5 estrelles possibles, descriu la cançó com un «tema per a club de nova ona», dient que la presumpta rebel i enganxosa lletra de la cançó és «un fluix recompte de les seves gestes petita-contra-petita i que aquesta actuació és «només per cridar l'atenció d'un oncle». Aquesta cançó va ser número 20 en la llista de Rolling Stone de les 100 Millors Cançons de 2008. Allmusic va lloar "el cop de Gary Glitter" abans de criticar als productors per convertir-la "en una ensopegada plomissa i enterrar la veu de Perry per sota de doblatges de Pro Tools perquè tot acabés com un so rentat sense rostre dissenyat per ser col·locats en programes de televisió, tràilers de pel·lícules i centres comercials".

Sal Cinquemani de Slant Magazine va escriure, "el single inicial de Perry 'I kissed a girl' té un ritme bategant i un ganxo biocuriosidad infecciós, però per la seva autosatisfacció, i la seva posa xulesca sembla falsa en comparació la perfectament construïts ambigüitats de "Justify my love", o pràcticament qualsevol cosa de la primera dècada del catàleg d'Ani Difranco. És com una versió adolescent de la confessió torturada bisexual de Light Of Some Kind. Hiponline.com va escriure que la cançó "no és tan interessant o emocionant com era en cas d'esperar. No és ni la meitat de bona que la cançó de Jill Sobule d'I kissed a girl ". Glitterati Gossip està d'acord amb la cançó Sobule "era deu vegades millor, el contingut emocional, perquè no hi havia realitat en les seves lletres".

 Controvèrsia 
Al costat del creixement de la seva popularitat, la cançó també va sumar controvèrsies pel seu presumpte missatge d'apologia de la promiscuïtat. A Malàisia per exemple, va haver de ser retitulada a I kissed... i es va silenciar la part de ...a girl. Alguns crítics van veure una presumpta homofòbia de Perry pel seu anterior single "Ur so gai", principalment posant èmfasi en el fet que:

Adam Holz de PluggedinOnline, una divisió de Focus on the Family, va escriure un article titulat "Un conte de les dues Katys" sobre el canvi d'imatge de l'artista des de cantant de música cristiana contemporània a una de les "noies es tornen salvatges". Critica la cançó per ser l'últim "missatge d'alt perfil a les dones i els homes joves que la seva sexualitat és un producte mal·leable que pot ser reformat a voluntat". Holz també sosté que el missatge de Perry porta implícit "que no han de preocupar-se per qui ser usat o objectivat en el procés", per esborrar el passat de Perry fent malbé i fent estereotips degradant".

L'un agost de 2008, en l'entrevista amb el Daily Correu, la mare de Perry, Mary Hudson, que és un predicadora cristiana evangèlica, va dir que no li agradava la cançó, afirmant que "promou clarament l'homosexualitat i el seu missatge és vergonyós i repugnant... ". Tanmateix, Perry va posar al seu bloc oficial que els comentaris suposadament fets per la seva mare eren completament falsos, al mateix temps que va dir que els seus pares li donaven el seu amor i suport en molts dels seus espectacles.

Quant a la qüestió de la seva pròpia sexualitat, que en la cançó s'havia plantejat, va declarar Perry a la revista Santa Barbara (a la portada) «m'agrada besar els nois, però en la meva ment no hi ha dubte que si Angelina Jolie o Gisele Bündchen fessin una trucada, Qui faria li fàstics?». En una entrevista al bloc The New Gay'', Perry va admetre que mai no ha besat una noia i és heterosexual. Ella va dir: "Sí, és una fantasia, és una cançó sobre la curiositat". Tanmateix, en una altra entrevista, Perry va dir que ella havia besat una noia.

Referències 

Katy Perry
Senzills amb certificació de platí als Estats Units
Senzills amb certificació d'or a França
Senzills amb certificació de platí a Espanya